U 100 oder U-100 bzw. U100 steht für:

 SM U 100, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg.
 U 100 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg.
 U 100 ein nach DIN 1026 genormter Stahlträger mit U-Stahl-Normalprofil und 100 mm Steghöhe.
 U 100, eine Verkaufsbezeichnung einer Baureihe des Unimog 408.
 U 100, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden. 

U100